Семён Маркович Цареградский (; 1899, Екатеринослав, Российская империя — после 1956) — советский учёный-правовед, партийный работник и работник органов прокуратуры. В 1920-х годах служил в Красной армии и работал на разных ответственных должностях. В начале 1930-х годов был директором  и Харьковского института советского строительства и права. Затем несколько лет работал в органах прокуратуры СССР.

Дважды исключался из ВКП(б). Летом 1938 года «за контрреволюционную деятельность» был приговорён к восьми годам пребывания в ИТЛ. После освобождения начал работать на заводе во Владимирской области. Однако в 1951 году он был арестован и сослан в Красноярский край. После смерти Сталина написал несколько писем адресованных руководителям высших и центральных органов власти СССР, которые остались без ответа. В 1956 году был реабилитирован.

Биография 
Семён Цареградский родился в 1899 году в Екатеринославе. Его отцом был еврей, который занимался торговлей. Семён получил школьное образование, и к 1917 году уже сам занимался преподаванием. В молодости он увлёкся политикой, и вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию, где около двух лет состоял во фракции «меньшевиков».

В 1920 году он поступил на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию, и в том же году был принят в Российскую коммунистическую партию (большевиков). Изначально Цареградский занимал должность комиссара, а затем стал следователем в корпусном трибунале. В 1928 году окончил вуз. Исследователь И. С. Николаев указывал на то, что он окончил Харьковский институт народного хозяйства, в то время как Л. П. Вакатова писала о том, что Цареградский является выпускником правового факультета Одесского института народного хозяйства. В тот же период перешёл на партийную работу, он стал помощником Одесского окружного прокурора, а затем возглавил Одесскую партийную школу. В 1929 году он поступил на аспирантуру в Харьковский институт народного хозяйства, который в следующем году был реорганизован в Харьковский институт советского строительства и права. В 1930 году в журнале «Вестник советской юстиции» № 8/9 была опубликована статья Цареградского «Эквивалентность в советском уголовном праве», которую И. С. Николаев назвал его основным научным трудом.

В 1932 году Семён Цареградский был назначен на должность директора , который находился в Харькове. Возглавляя этот ВУЗ, он принял на работу ряд сотрудников, в том числе неких Сарвана, Лейле и Трублаевича, впоследствии все трое были репрессированы: первый — как «шпион», а двое последних — как «троцкисты». Тогда же он в соавторстве издал брошюру «Маркс и уголовное право». Затем Цареградский был назначен директором Харьковского института советского строительства и права. Ряд источников указывает на то, что назначение Цареградского директором этого вуза произошло в 1933 году, при этом сам он вспоминал, что его назначение состоялось в конце 1932 года. Заместителем Цареградского по учебной части был назначен Сарван, который, проработав на этой должности несколько месяцев, был арестован как «украинский националист», в том же году по такому же обвинению был арестован и Трублаевич. Цареградский, в свою очередь, был обвинён партколлегией Харьковской области в «притуплении бдительности», ему был объявлен строгий выговор с предупреждением и в 1934 году он был переведён с должности директора вуза на должность помощника прокурора Винницкой области. По данным И. С. Николаева Цареградский был директором института менее одного года. В том же году из-за случившегося с Сарваном и Трублаевичем он был исключён из партии, но вскоре сумел восстановиться. 

Затем он с супругой переехал в город Ялту Крымской АССР. Согласно официальным документам это произошло в 1935 году, при этом сам Семён Маркович вспоминал, что переезд состоялся в начале 1937 года. Причиной переезда стала болезнь его жены Эльзы Бредле (ум. 1939), Семён Маркович надеялся, что переезд в Крым поспособствует улучшению её здоровья. Там он продолжил работать в органах прокуратуры, стал следователем по особо важным делам Прокуратуры Крымской АССР.

Репрессии 
15 ноября 1937 года Семён Маркович Цареградский был арестован за «участие в контрреволюционной троцкистской организации и пропаганде украинского национализма» по обвинению по статьям 5810 и 5811 УК РСФСР. Ему в вину ставились ряд эпизодов его профессиональной деятельности в Харькове (обвинялся в приёме на работу лиц, которые впоследствии были изобличены в «шпионаже» и «троцкизме», с которыми «был связан тесной дружбой», а также издание брошюры «Маркс и уголовное право», в которой якобы Цареградский «протаскивал троцкистские идейки»), Виннице (обвинялся в участии в группе винницких троцкистов, которые «открыто выступали против марксизма-ленинизма, Советского правительства и партии») и Крыму (обвинялся в «проведении вредительской работы на правовом фронте, смазывании политической сущности дел, имеющих политическое значение»). По мнению Л. П. Вакатовой, именно обвинение за деятельность в Крыму и стало причиной для репрессий. Она предположила, что Цареградский «не проявил должного усердия в поддержке усилий деятельности крымских энкаведешников в выполнении лимитов, спущенных из Москвы о репрессировании в автономной республике 4000 человек». В том же 1937 году он был повторно исключён из партии как «троцкист», сам Цареградский узнал об этом лишь в 1951 году.

Цареградский долго не признавал свою вину в инкриминируемых ему деяниях, но всё же в итоге он был сломлен следователями и летом 1938 года он признал свою вину. 14 августа 1938 года Особое совещание при НКВД СССР признало его виновным в проведении контрреволюционной деятельности и приговорило его к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В 1946 году, отбыв наказание, он поселился в Гороховце Владимирской области, где устроился товароведом на местный судостроительный завод, а с февраля 1951 года был плановиком в цеху № 1 этого же предприятия. В 1950 году администрация завода по запросу МГБ дала характеристику Цареградскому, в которой описала его исключительно с положительной стороны, а сам Семён Маркович надеялся, что эта характеристика поможет снять с него судимость. После освобождения вновь женился.

7 июля 1951 года Цареградский был вновь арестован и заключён в местную тюрьму МГБ. В обвинительном заключении ему ставились в вину те же действия, за которые он был осуждён в 1938 году, и согласно решению Особого совещания при МГБ СССР от 20 октября 1951 года он был сослан под надзор органов МГБ в Красноярский край, а его новая жена была исключена из ВКП(б). По состоянию на 1953 год С. М. Цареградский жил в деревне Таловка Большемуртинского района Красноярского края.

После смерти Сталина Семён Маркович начал писать письма руководителям СССР с просьбами освободить его из ссылки. В июне 1953 года он написал письмо Л. П. Берии, в котором говорил о том, что он неизлечимо болен, что не может работать физически, а другой работы в его деревне нет. В итоге это письмо было возвращено в управление МГБ Краснодарского края. В апреле 1954 года он вновь написал письмо с просьбой освободить его из ссылки на этот раз адресатом был К. Е. Ворошилов. В ноябре того же года он написал письмо в Прокуратуру СССР с просьбой пересмотреть своё уголовное дело и приговор. Также он писал аналогичные предыдущим письма на имя Н. С. Хрущёва и Р. А. Руденко. В итоге после XX съезда КПСС, на котором был развенчан культ личности Сталина, в марте 1956 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Украинской ССР отменила обвинительные приговоры в отношении Цареградского.

Дальнейшая судьба Семёна Марковича неизвестна.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Выпускники Одесского национального экономического университета
Выпускники Харьковского института народного хозяйства
Прокуроры Украинской ССР
Прокуроры РСФСР
Ректоры вузов СССР
Ректоры вузов Харькова
Меньшевики
Исключённые из КПСС
Восстановленные в КПСС
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР